Георгиос Христу Модис () e гъркоманин, деец на гръцката въоръжена пропаганда в Македония, политик и историк.

Биография 
Модис е роден на 14 май 1887 година във влашко гъркоманско семейство в Битоля, тогава в Османската империя. Племенник е на Теодорос Модис. Учи право и икономика в Атина. Секретар е на Мъгленската и Леринска епархия. Избран е за депутат от Лерин. Областен управител на Епир. През 1944 г. след споразумението от Казерта и създаването на новото правителство Георгиос Папандреу с участието на КПГ, за комендант на Солун е назначен Павсаниос Кацотас, а Модис става генерал-губернатор на Северна Гърция. Министър на вътрешните работи, а по-късно на образованието. Модис е автор на „Македонската борба и новата история на Македония“, 1967 и на „Македонската борба и македонските водачи“, 1950.

Родословие

Бележки 

Гъркомани
Македонски гърци
Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Битоля
Гръцки политици
Македонски власи
Депутати от избирателен район Лерин-Костур
Депутати от избирателен район Лерин
Починали в Солун
Генерал-губернатори на Македония
Областни управители в Гърция